Le jebel Arkanu, également orthographié jebel Arkenu ou gebel Árchenu, est un massif montagneux culminant à  d'altitude et une vallée-oasis située dans la chabiyat d'Al-Koufrah dans le désert Libyque, dans le Sud-Est de la Libye, à environ  au sud-est de la ville d'El Tag. L'existence du jebel Arkanu est connue, à travers des sources en arabe, depuis 1892 mais la montagne n'a été explorée pour la première fois qu'en 1923, par Ahmed Hassanein. Elle est composée d'une intrusion de granite. La vallée est longue de  et orientée d'est en ouest. La végétation est constitué de buissons, d'herbes et de quelques rares arbres. Le jebel Arkanu est un lieu de pâture. Chaque année, les Bédouins conduisent leurs troupeaux dans la vallée, bloquent l'entrée (située à une altitude de ) avec des pierres, et reviennent trois mois plus tard récupérer le bétail.

Il est situé dans le désert à environ  à l'ouest d'Arkenu et des deux .

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie

Liens externes 
  Jabal Arkanu
  Jabal Arkanu sur Peakbagger
 Gilles Dawidowicz, « La Terre dans l’œil de Thomas Pesquet #25 : Le Jebel Arkanu », Société astronomique de France.

Massif de montagnes en Afrique
Montagne en Libye